Âge de la Lune ou âge de la lune peut faire référence à :

 âge de la lune, un découpage en jours de la lunaison permettant de déterminer, notamment, la phase lunaire ;
 âge de la Lune ou âge géologique de la Lune, estimé de nos jours à environ 4,51 milliards d'années.